Капоте има више значења:

 Капоте, Сантијаго Мендиола (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Капоте, Тинахитас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику